Tatort (televisieserie), een Duitse krimi

 Tätort, een Zweedse term voor een agglomeratie met meer dan 200 bewoners